Ибаргуэн () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ибаргуэн, Андрес Фелипе (род. 1992) — колумбийский футболист.
 Ибаргуэн, Арли (род. 1982) — колумбийский метатель копья.
 Ибаргуэн, Карлос (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Ибаргуэн, Катрин (род. 1984) — колумбийская легкоатлетка.
 Ибаргуэн, Роберто Эррера (1921—2015) — гватемальский бизнесмен и государственный деятель, министр иностранных дел Гватемалы.